Il termine grotta di San Michele (anche al plurale e nelle forme grotta dell'Angelo e grotta dell'Arcangelo) può riferirsi a numerose grotte (turistiche, speleologiche o con chiese rupestri) presenti sul territorio italiano, dedicate al culto di San Michele Arcangelo.

Abruzzo
Grotta San Michele, grotta con eremo e chiesa rupestre nel comune di Pescocostanzo (AQ)

Campania
Eremo di San Michele – con chiesa rupestre del X secolo nel comune di Campagna (SA)
Grotta dell'Angelo – con chiesa rupestre del comune di Sant'Angelo a Fasanella (SA)
Grotta di San Michele – con resti di affreschi del XII secolo nel comune di Faicchio (BN)
Grotta di San Michele – con chiesa rupestre del comune di Olevano sul Tusciano (SA)
Grotte di Pertosa (Grotte dell'Angelo) – comune di Pertosa (SA)

Emilia-Romagna
Eremo di San Michele – con resti di chiesa rupestre del VII secolo, fontata nella quaresima del 615 dal santo irlandese San Colombano in epoca longobarda, nel comune di Coli (PC)

Lazio
Grotta di San Michele – grotta votiva del comune di Monte San Giovanni in Sabina (RI)

Puglia
Grotta dell'Angelo – comune di San Nicandro Garganico (FG)
Grotta di San Michele – con chiesa rupestre del comune di Minervino Murge (BT)
Grotta di San Michele – grotta e centro dell'abbazia di Monte Sant'Angelo (FG)
Grotta di San Michele – con chiesa rupestre del comune di Cagnano Varano (FG)
San Michele delle Grotte – con chiesa rupestre del comune di Gravina in Puglia (BA)

Sardegna
Grotte di San Michele – presso Ozieri